Andrew Boyens, footballeur néozélandais,
 Philippa Boyens, scénariste et producteur néozélandais.

Voir aussi